Пушистохвостый опоссум (Glironia venusta) — единственный представитель рода пушистохвостых опоссумов, обитающий в Южной Америки. Впервые он был описан английским зоологом Олдфилдом Томасом в 1912 году. Это опоссум среднего размера, характеризующийся большими овальными темными ушами, палевой или коричневой шерстью с желтовато-коричневой или серой нижней стороной тела, сероватыми конечностями и пушистым хвостом. О поведении пушистохвостого опоссума мало что известно; в коллекциях находится менее 25 экземпляров. Похоже, что этот вид живёт на деревьях, активен в основном ночью и ведет одиночный образ жизни. В рацион, вероятно, входят насекомые, яйца и растительная пища. Этот опоссум был пойман в густых влажных тропических лесах; его находили в Боливии, Бразилии, Колумбии, Эквадора и Перу. МСОП классифицирует его как вид, вызывающий наименьшее беспокойство.

Таксономия и этимология 
Пушистохвостый опоссум является единственным представителем Glironia и относится к семейству Didelphidae. Впервые он был описан английским зоологом Олдфилдом Томасом в 1912 году. Ранее Glironia считалась частью подсемейства Didelphinae. При пересмотре филогении сумчатых животных в 1955 году Caluromys, Caluromysiops, Dromiciops и Glironia были объединены в одно подсемейство Microbiotheriinae на основе сходства их зубной системы. Исследование 1977 года показало, что это сходство является результатом конвергентной эволюции, и поместило Caluromys, Caluromysiops и Glironia в новое подсемейство, Caluromyinae. В другой подобной редакции опоссум с пушистым хвостом был помещен в собственное подсемейство Glironiinae.

Приведенная ниже кладограмма основана на исследовании 2016 года и показывает филогенетические взаимоотношения кустистохвостого опоссума.

Родовое название представляет собой соединение латинского glir («соня») и греческого суффикса -ia (относится к «качеству» или «состоянию»). Видовое имя, venusta, на латыни означает «очаровательная».

Описание 
Пушистохвостый опоссум — это опоссум среднего размера, характеризующийся большими овальными темными ушами, палевой или коричневой шерстью с желтовато-серой нижней стороной, сероватыми конечностями и, как следует из названия, пушистым хвостом. Мордочка отмечена двумя широкими тёмными полосами, идущими от каждой стороны носа через глаза к задней части ушей. Эти полосы разделены более тонкой серовато-белой полосой, идущей от средней линии носа до задней части шеи. Текстура волосков варьируется от мягкой до пушистой; волосы на спине имеют размер от 7 до 8 миллиметров. На животе видно пять сосков; у него нет сумки. Хвост длиной от 19,5 до 22,5 см становится темнее и менее пушистым к кончику. В основном того же цвета, что и шерсть, кончик может быть полностью белым или иметь рассеянные белые волоски.

Длина тела обычно составляет от 16 до 20,5 сантиметров, топы — от 2,7 до 3,1 см, а ушной раковины — от 2,2 до 2,5 см в длину. Он весит почти 140 граммов. Зубная формула  — типичная для всех опоссумов. Клыки и коренные зубы развиты слабо. Отличия от видов рода Marmosa заключаются в меньших размерах ушей, более длинном и узком роструме и большей вертикальности клыков. У соневидного опоссума такой же пушистый хвост. Изучение мужской репродуктивной системы показало, что пушистохвостый опоссум имеет две пары бульбоуретральных желёз, как у Caluromys и Gracilinanus, но в отличие от других опоссумов, у которых их три пары.

Экология и поведение 
О поведении пушистохвостого опоссума известно мало. В коллекциях находится менее 25 экземпляров. В исследовании были отмечены морфологические приспособления этого опоссума к древесному образу жизни. Похоже, что он активен в основном ночью и ведёт одиночный образ жизни. Было замечено, что особь пробегает и перепрыгивает с лианы на лиану, что типично для опоссумов, вероятно, охотясь на насекомых. Его рацион может быть похож на рацион мышиных опоссумов — насекомые, яйца и растительная пища.

Распространение и статус 
Пушистохвостый опоссум был найден в густых влажных тропических лесах и не был зарегистрирован за пределами леса. Он поднимается в горы вплоть до высоты 5 километров над уровнем моря. Ареал этого вида точно не очерчен; экземпляры были собраны в Боливии, Бразилии, Колумбии, Эквадоре и Перу. МСОП классифицирует пушистохвостого опоссума как вызывающего наименьшие опасения, учитывая его широкое распространение и предположительно большую численность популяции. Основными угрозами его выживанию являются вырубка лесов и разрастание населенных пунктов.

Литература

Примечания 

Животные, описанные в 1912 году
Опоссумы
Эндемики Южной Америки